Paulistinha é o nome vulgar das seguintes espécies:

 bandeira-paulista, um peixe ornamental
 clorofito, uma planta ornamental 

Paulistinha também pode ser:

Aeronave 
 Paulistinha CAP-4, avião construído pela Companhia Aeronáutica Paulista
 Neiva P-56 Paulistinha, avião construído pela Indústria Aeronáutica Neiva

Arte 
Paulistinha (arte sacra), tipo de imagem sacra do século XIX

Clube 
Clube Atlético Paulistinha, clube de futebol de cidade de São Carlos

Pessoas 
Oswaldo Sampaio Júnior, futebolista que atuou no Botafogo de Futebol e Regatas

Desambiguação